Гроут Ребер () — астроном-любитель и один из основоположников радиоастрономии.

Биография 
Гроут Ребер родился в Уитоне, пригороде Чикаго. В 1933 году он получил в Арморовском технологическом институте (ныне Иллинойсский технологический институт) степень радиоинженера.

Гроут был радиолюбителем (ex-W9GFZ) и работал на различных радиопроизводителей в Чикаго с 1933 года по 1947-й. Интерес к радиоастрономии возник у него после знакомства в 1933 г. с работами Карла Янского о радиоизлучении неба. Он обратился в «Белл лэбс» где работал в то время Янский, но получил отказ, так как это были времена Великой Депрессии, и свободных рабочих мест не было.

Тогда Ребер решил построить собственный радиотелескоп на заднем дворе своего дома в Уитоне. Первый в мире радиотелескоп представлял собой параболическое зеркало из металла диаметром 9,5 метров, собирающее сигнал на радиоприёмник, находящийся в 8 метрах над зеркалом. Конструкция была установлена на стойке и могла наклоняться (но не вращаться), тем не менее её можно было направить в любую точку неба. С помощью своего устройства Гроут Ребер составил первую карту неба Северного полушария в радиодиапазоне.

С конца 1950-х и до самой смерти 20 декабря 2002 года Ребер жил на австралийском острове Тасмания, где продолжал заниматься астрономическими радионаблюдениями.

Награды 
В число наград входят:
 Медаль Кэтрин Брюс (1962)
 Премия Генри Норриса Рассела (1962)
 Медаль Эллиота Крессона (1963)
 Лекция Карла Янского (1975)
 Медаль Джексон-Гвилт (1983).

В его честь названы 
 Астероид 6886 Grote
 Медаль Гроута Ребера
 Открытый 20 января 2008 года музей радиообсерватории Маунт Плезант
 Фонд Гроута Ребера
 Медаль Гроута Ребера

Примечания

Литература

Ссылки 
 Некролог Американского Астрономического общества
 Grote Reber, ex-W9GFZ
 Музей Гроута Ребера

Учёные США
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Выпускники Иллинойсского технологического института